Iván VI de Rusia (Iván Antónovich, en ruso: Иван Антонович) (San Petersburgo, 23 de agosto de 1740-Shlisselburg, 16 de julio de 1764) fue Zar de Rusia (1740-1741), bisnieto de Iván V, su padre fue el Príncipe Antonio Ulrico de Brunswick-Wolfenbuttel y su madre la Princesa y Duquesa Ana Leopóldovna de Mecklenburg-Schwerin. En castellano también se lo conocía como Juan VI de Rusia.

Emperador de Rusia 
Su tía abuela y emperatriz, Ana I de Rusia, lo adoptó cuando solo tenía ocho semanas de vida, y lo declaró sucesor el 5 de octubre de 1740. Cuando Anna murió (el 28 de octubre de 1740 en el Calendario Gregoriano) Iván Antónovich fue proclamado Emperador, y al día siguiente Ernst Johann von Biron, duque de Curlandia, ocupó el cargo de regente. A la caída de Biron (8 de noviembre) la regencia pasó a la madre del bebé, pero el vice-canciller, Andréi Osterman, condujo el gobierno.

La caída del trono y el encarcelamiento 
Trece meses después, un golpe de Estado llevó al trono a Isabel I, hija de Pedro I, el 6 de diciembre de 1741. Iván Antónovich y su familia fueron encarcelados en la fortaleza de Dunamunde (actualmente en Riga) el 13 de diciembre del año siguiente, después de una previa detención en Riga, donde la nueva Emperatriz había decidido primero enviarlos a Brunswick. En junio de 1744 lo llevaron a Jolmogory, cerca del Mar Blanco, donde Iván Antónovich, aislado de su familia, pasó los siguientes doce años. Algunos rumores aseguran que fue transferido en secreto a la fortaleza de Shlisselburg (1756) donde era protegido y cuidado más rigurosamente. El comandante decía no conocer la identidad de cierto prisionero.

Cuando Pedro III tomó el trono, la condición del prisionero pareció mejorar, pero Pedro perdió la vida unas semanas más tarde.

Muerte 
En 1762, asumió el poder como Emperatriz de Rusia Catalina II y fueron dadas órdenes más rigurosas al oficial responsable del "anónimo". Ante cualquier tentativa de liberarse, el preso debería ser fusilado. Bajo ninguna circunstancia podría ser entregado vivo en manos de alguien. Pero a esta altura veinte años de prisión habían afectado su equilibrio mental. En su correspondencia, el Duque de Almodóvar indica lo siguiente: "Se asegura que el Zar Ivan, destronado por la Emperatriz Isabel está en la Fortaleza de  Shlisselburg sobre el lago de Ládoga, poco distante de esta ciudad, y que el Emperador (Pedro III) ha estado a verlo incógnito con algunas personas de su confianza. [...] Este infeliz príncipe, que no conoce más mundo que su prisión, dicen que es de bella figura pero sin otra señal de racional." Sin embargo, a pesar del misterio que lo rodeaba, era consciente de su origen imperial, y siempre se llamaba Gosudar («el soberano»). A pesar de que habían dado órdenes para mantenerlo ignorante, le permitían leer sus cartas y su biblia. Tampoco su residencia en Shlisselburg podría permanecer oculta para siempre, y su descubrimiento sería la causa de su ruina. Un subteniente, Vasili Miróvich, averiguó la verdad sobre él, e ideó un plan para liberarlo y proclamarlo Emperador.  En la medianoche el 5 de julio de 1764, Miróvich persuadió a un sector de la guarnición, detuvo al comandante, Iván Berédnikov, y exigió la entrega de Iván Antónovich. Sus carceleros lo asesinaron de inmediato, siguiendo órdenes.

Miróvich y sus seguidores fueron arrestados y ejecutados poco después. Iván Antónovich fue enterrado en la fortaleza y su muerte aseguró la posición de Catalina II en el trono hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad.

Los hermanos de Iván Antónovich que habían nacido en prisión fueron entregados a la custodia de su tía, la reina consorte de Dinamarca, Juliana María de Brunswick-Wolfenbüttel, el 30 de junio de 1780 y exiliados a Dinamarca, donde vivieron bajo arresto domiciliar en Horsens durante el resto de sus vidas bajo la custodia de Juliana y a expensas de Catalina. Aunque eran prisioneros, vivieron en una relativa comodidad con una "corte" de entre 40-50 personas, todos daneses salvo un sacerdote.

Ascendencia

Véase también 
 Dinastía Románov
 Anexo:Zares de Rusia

Referencias 

Emperadores de Rusia
Romanov
Nobles de Rusia del siglo XVIII
Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XVIII
Monarcas ortodoxos
Grandes maestres de la Orden de San Andrés
Nacidos en San Petersburgo